Ел Куихе има више значења:

 Ел Куихе (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Куихе, Сантос Ордоњез (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Куихе (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Куихе (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Куихе (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Куихе (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куихе (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Куихе (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куихе (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Куихе (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Куихе (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику